Traylor est un patronyme porté notamment par :
 Bill Traylor (1854-1949), un artiste autodidacte afro-américain ;
 Craig Lamar Traylor (né en 1989), un acteur américain ;
 Keith Traylor (né en 1969), un joueur américain de football américain ;
  (1915-2008), un ornithologue américain ;
 Robert Traylor (1977-2011), un joueur américain de basket-ball ;
 Susan Traylor, une actrice américaine ;
 William Traylor (1930-1989), un acteur américain.